La famiglia Melzi (Malingegni), oggi nota come Melzi di Cusano, è una famiglia nobile di Milano sempre separata e mai imparentata, seppur omonima, con la famiglia Melzi cosiddetta di Vaprio e poi Melzi d'Eril con la quale non esistono ascendenti comuni certi, come già concludeva a metà del XVII secolo il cardinale Camillo Melzi Malingegni.
A questa famiglia appartennero il castello Pusterla Melzi di Tradate ed edifici a Rescaldina, Casorate Sempione, Cotturone, Melghera e Cusano.

A Milano, in via Montenapoleone 18, sorge il Palazzo Melzi di Cusano.

Storia

Famiglia nota dalla fine del XV secolo, il capostipite fu Cristoforo, giureconsulto, appartenente ai XII di Provvisione. Il discendente Giovanni Ambrogio fondò il Luogo Pio Melzi presso S. Bernardino alle Monache in Porta Ticinese. Ebbe la nobiltà del Sacro Romano Impero con diploma 15 febbraio 1622 dell'imperatore Ferdinando II.
    
Conti feudatari di Trebbiano, 18 ottobre 1693, con diploma di Carlo II re di Spagna, feudo ceduto per mancanza di eredi maschi e acquistato dopo il 1731 dal conte Alari.  
    
Orazio acquistò, il 13 giugno 1732, il feudo di Cusano Pieve di Desio nel Ducato di Milano; il figlio ottenne dal Senato milanese di appoggiare il titolo comitale al feudo di Cusano il 25 settembre 1752, titolo riconosciuto poi insieme con i predicati di Don e Donna dal nuovo Regno d'Italia.

Albero genealogico

Personaggi noti della famiglia
 Camillo Melzi, cardinale
 Gaetano Melzi, bibliofilo
 Barbara Melzi, religiosa

Note

Bibliografia
 Felice Calvi, Famiglie Notabili Milanesi, Vol. II, Milano 1875, tavv. A, B, C, D
 Ida Zanolini, Donna Barbara Melzi e l'Istituto Canossiano di Legnano, Monza 1950, Scuola Tipografica Istituto Pavoniano Artigianelli
 Marco Bascapé et al., Milano. Radici e luoghi della carità, Allemandi, Torino 2008, pp. 20, 23
 Marica Roda et al., Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2009, vol. 73

Collegamenti esterni
Sito Provincia di Milano - Settore Turismo: Scheda Palazzo Melzi di Cusano

Famiglie lombarde